GAN puede referirse a:

Aquí estaba la respuesta
Gan es un miembro de la familia de las lenguas sino-tibetanas.
Galería de Arte Nacional de Caracas (GAN).
Gran Acuerdo Nacional, un proyecto político encabezado por el presidente de facto argentino Alejandro Agustín Lanusse en 1971.
Red generativa antagónica, un algoritmo de Inteligencia Artificial también conocido como GAN en inglés